małe okno lub otwór w budowli lub okręcie (zobacz: dymnik, lukarna, went, bulaj)
 w anatomii
 okienko okrągłe – struktura anatomiczna w obrębie ucha
 okienko owalne – struktura anatomiczna w obrębie ucha
 okienko aortalne – przestrzeń pomiędzy dolnym zarysem aorty a górnym zarysem tętnicy płucnej lewej

 w botanice
 okienko – otwór na szczycie kanalika w osłonce zalążka

 nazwy miejscowe
 Okienko – jezioro wytopiskowe w woj. wielkopolskim

Zobacz też 
 okienko serologiczne
 okienko pocztowe